María de los Desamparados Muñoz y Borbón (Madrid, 17 de noviembre de 1834 - París, 19 de agosto de 1864) fue una aristócrata española, hermana uterina de la reina Isabel II y esposa del príncipe polaco Ladislao Czartoryski.

Biografía 

Era hija de la reina gobernadora María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (viuda que fue de su tío el rey Fernando VII) y de Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, su segundo marido, duque de Riánsares. 
 
Tuvo por tanto por hermanas uterinas a la reina Isabel II y a la infanta Luisa Fernanda de Borbón, duquesa de Montpensier.

El 1 de marzo de 1855 se casó con el príncipe polaco Ladislao Czartoryski, duque de Klewan y conde de Zukow, cabeza de una antigua familia aristocrática. El matrimonio se instaló en el Hôtel Lambert (París), entonces la base de operaciones durante el Segundo Imperio Francés de la familia Czartoryski durante su exilio. Su único hijo fue Augusto Francisco Czartoryski (nacido el ).

María Amparo contrajo tuberculosis y se la transmitió a su hijo de seis años. Murió poco después en París a los 29 años. Su hijo —al que apodaban Gucio— tuvo como tutor al posteriormente canonizado Rafael Kalinowski. Aunque su padre quería que se dedicara a la carrera diplomática, el joven entró en la congregación salesiana en 1887. Cinco años más tarde fue ordenado como sacerdote y, debido a la opinión que tenía la familia sobre ello, ningún pariente asistió a la ordenación. Murió un año más tarde de la misma enfermedad de su madre y su proceso de beatificación comenzó en 1921 y finalizó en 2004.

Costados

Referencias

Enlaces externos 

Duques de España
Condes de España
Casa de Borbón en España
Nobles de la Comunidad de Madrid
Linaje Muñoz (casa de Riánsares)
Nacidos en Madrid
Fallecidos en París